Die Saison 2015/16 der A-Junioren-Bundesliga war die 13. Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorangegangenen zwölf Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Süd/Südwest um die deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Die Halbfinals wurden in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Der Finalsieger nahm am Meisterschaftsweg der UEFA Youth League 2016/17 teil. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender Deutscher Meister ging der FC Schalke 04 in die Saison.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen der TSV Havelse und Energie Cottbus als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, VfL Osnabrück und FC Viktoria 1889 Berlin, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Berlin (1:2; 2:0) am Ende nur durch das bessere Torverhältnis durchsetzte.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der SC Fortuna Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, die TSG Sprockhövel als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen und Rot-Weiss Essen aus der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger gelangten der FC Ingolstadt 04 aus der A-Jugend-Bayernliga und der 1. FC Heidenheim aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest, der FK Pirmasens, und der A-Jugend-Hessenliga, SV Darmstadt 98, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Darmstadt klar mit 3:0 und 2:1 durchsetzte.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2016 
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel Süd/Südwest qualifizieren sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die folgenden Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}
Die Hinspiele des Halbfinales wurden im Dietmar-Hopp-Stadion (18 Uhr) und im Westfalenstadion (20 Uhr) ausgetragen. Die Rückspiele am Pfingstmontag fanden um 12:30 Uhr im Sportpark Vinnenweg und um 14:30 Uhr im Sportpark Heimstetten statt. Alle Halbfinal-Partien wurden von Sport1 übertragen.

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2015/16 bei kicker.de
 Staffel West 2015/16 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2015/16 bei kicker.de

Fußballsaison 2015/16
2015/16